Redkino (russisch  oder ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Redkino (Twer, Konakowski), Siedlung städtischen Typs im Konakowski rajon

Dörfer:
 in der Republik Baschkortostan:
 Redkino (Baschkortostan)
 in der Oblast Kaluga:
 Redkino (Kaluga, Borowski), im Borowski rajon
 Redkino (Kaluga, Dserschinski), im Dserschinski rajon
 in der Oblast Kirow:
 Redkino (Kirow)
 in der Oblast Kurgan:
 Redkino (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Redkino (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Redkino (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Redkino (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Redkino (Moskau, Dmitrowski), im Dmitrowski rajon
 Redkino (Moskau, Domodedowski), im Domodedowski rajon
 Redkino (Moskau, Lotoschinski), im Lotoschinski rajon
 Redkino (Moskau, Naro-Fominski), im Naro-Fominski rajon
 Redkino (Moskau, Osjorski), im Osjorski rajon
 Redkino (Moskau, Ramenski), im Ramenski rajon
 Redkino (Moskau, Russki), im Russki rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Redkino (Nischni Nowgorod, Bor), im Stadtkreis Bor
 Redkino (Nischni Nowgorod, Gorodezki), im Gorodezki rajon
 in der Oblast Orjol:
 Redkino (Orjol, Kolpnjanski), im Kolpnjanski rajon
 Redkino (Orjol, Liwenski), im Liwenski rajon
 in der Region Perm:
 Redkino (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Redkino (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon
 Redkino (Pskow, Ostrowski), im Ostrowski rajon
 Redkino (Pskow, Pytalowski), im Pytalowski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Redkino (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Redkino (Tambow)
 in der Oblast Twer:
 Redkino (Twer, Oleninski), im Oleninski rajon
 Redkino (Twer, Rschewski), im Rschewski rajon
 Redkino (Twer, Torschokski), im Torschokski rajon
 Redkino (Twer, Wyschnewolozki), im Wyschnewolozki rajon
 in der Oblast Wologda:
 Redkino (Wologda)